Piknik je lahko:
 piknik, družaben dogodek s pogostitvijo v naravi,
 piknik, oznaka za določeno telesno zgradbo ljudi